Le championnat d’Europe de basket-ball 2013, ou IWBF Euro Basketball wheelchairsports 2013, est le championnat d'Europe de basket-ball masculin (première division) et féminin d'handibasket organisé par l'IWBF Europe. La compétition a lieu en Allemagne en 2013, où la Grande-Bretagne chez les hommes et l'Allemagne chez les femmes défendent leur titre acquis en 2011.

Championnat masculin (division A) 
Les équipes classées aux sept premières places sont qualifiées pour le prochain championnat du Monde en Corée-du-Sud.

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Play-off 
Les quatre premiers des poules A et B sont qualifiés pour les quarts de finale et jouent le titre de champion d'Europe de division A.

Tableau principal 

1/4 de finale

1/2 finales

Finale

Classement places 5 à 8 
Les équipes éliminées en 1/4 de finale sont reversées dans ce tableau qui attribue les places de 5 à 8.

Tour de classement (places 9 à 12)

Équipe All-Star du tournoi 

L'IWBF Europe a annoncé l'équipe-type de la compétition, suivant la classification des joueurs (leur niveau de handicap) :
  Abdillah Jama (classification : 1 point)
  Joakim Linden (2,5 points)
  Alejandro Zarzuela Beltran (3 points)
  Mustafa Korkmaz (3 points)
  Ozgur Gurbulak (4 points)

Championnat féminin 
Les équipes classées aux quatre premières places sont qualifiées pour le prochain championnat du Monde, à Toronto (Canada).

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B 

Tour de classement (places 5 à 8)

Équipe All-Star du tournoi 

L'IWBF Europe a annoncé l'équipe-type de la compétition, suivant la classification des joueuses (leur niveau de handicap) :
  Annika Zeyen (classification : 1,5 point)
  Moran Samuel (2,5 points)
  Edina Muller (2,5 points)
  Carina De Rooij-Versloot (3 points)
  Mariska Beijer (4 points)

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Article connexe 
 Championnat d'Europe des clubs de basket-ball en fauteuil roulant 2013

Liens externes 
  http://www.ecmw.eu/mens-league.html
  http://www.ecmw.eu/womens-league.html

Europe 2013
Basket-ball
Basket-ball 2013
Événement sportif à Francfort-sur-le-Main
Compétition de basket-ball en Allemagne
Europe
Sport en Allemagne en 2013
Sport en juin 2013
Sport en juillet 2013